Fimmel bezeichnet:

 im Bergbau einen Spitzkeil oder Spitzmeißel, siehe Fimmel (Bergbau)
 beim Hanf die männliche Pflanze (der Femel), siehe Hanf #Züchtung
 umgangssprachlich übertriebener Eifer oder eine seltsame Angewohnheit, siehe Spleen

Fimmel ist der Familienname folgender Personen:
 Ronny Fimmel, deutscher Musiker
 Travis Fimmel (* 1979), australisches Fotomodell und Filmschauspieler

Siehe auch: